Fredrik III kan syfta på

 Fredrik III, tysk kung, "Fredrik den sköne", tysk kung från 1314
 Fredrik III (tysk-romersk kejsare), tysk-romersk kejsare 1452-1493
 Fredrik III av Sachsen, "Fredrik den vise", kurfurste av Sachsen från 1486
 Fredrik III av Pfalz-Simmern, "Fredrik den fromme", kurfurste av Pfalz-Simmern från 1559
 Fredrik III av Holstein-Gottorp, hertig av Holstein-Gottorp från 1616
 Fredrik III av Danmark, dansk och norsk kung från 1648
 Fredrik III av Brandenburg, kurfurste av Brandenburg från 1688, kung av Preussen från 1701 som Fredrik I av Preussen 
 Fredrik III av Hessen-Kassel, lantgreve av Hessen-Kassel
 Fredrik III (tysk kejsare) (1831–1888), tysk kejsare och kung av Preussen från 9 mars 1888